Plaza Mayor (Lima), een plein in de Peruaanse hoofdstad Lima.
 Plaza Mayor (Madrid), een plein in de Spaanse hoofdstad Madrid.